El término blanquear puede corresponder a:
 Lavado de dinero o lavado de capitales.
 Escaldar una verdura, operación culinaria previa a un guiso.
 Pintar un objeto de color blanco, o decolorarlo hacia el color blanco.